Aeshna yemenensis är en trollsländeart som beskrevs av James Waterston 1985. Aeshna yemenensis ingår i släktet mosaiktrollsländor, och familjen mosaiktrollsländor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mosaiktrollsländor
yemenensis